Pavimento 2-D es el décimo quinto episodio de la séptima temporada de la serie animada Futurama. Fue transmitida originalmente en Comedy Central el 19 de junio de 2013.

Sinopsis 
El profesor decide agregar un turbo-carga a la nave para que sea aún más rápido que antes. Leela no está demasiado entusiasmada con la idea, Después la nave es remolcada por ser insegura.

Tras ser atrapados en un universo paralelo bidimensional, los empleados de Planet Express deben enfrentarse a inesperados retos en su vida cotidiana.

Episodios

Véase también 

 Los robots y la cigüeña
 A brazo partido
 Decision 3012
 El Ladrón Bolsafaz
 Zapp el Idiota
 El Efecto Mariborla
 El tío de los Seis Millones de Dólares
 La monda con pan
 Libre Albedrío, tío
 Deseos de casi morir
 31st Century Fox
 Viva Marte Las Vegas
 Naturama
 La barriga de plomo
 Pavimento 2-D
 T: El terrícola
 El gran romance de Fry y Leela
 La antorcha inhumana
 Pozo de diversión del sábado por la mañana
 Calculón 2.0
 Assie vuelve a casa
 Leela y la planta de los genes
 Juego de Tonos
 Asesinato en Planet Express
 Hedor y pestilencia
 Mientras tanto

Enlaces externos 
 2-D Blacktop en Futurama Wiki en inglés.
 2-D Blacktop en Episodios de Futurama en español.

Episodios de Futurama